Дортикос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дортикос, Юниер (род. 1986) — кубинский боксёр-профессионал.
 Дортикос Торрадо, Освальдо (1919—1983) — кубинский политический деятель.